Kevin Doyle (voetballer), Iers voetballer
 Kevin Doyle (acteur), Brits acteur